Єрмаков — російське прізвище і топонім.

А 
 Єрмаков Анатолій Ізотович (1939—2011) — український математик;
 Єрмаков Афанасій Іванович (1905—1967) — Герой Радянського Союзу;

Б 
 Єрмаков Богдан Олександрович (* 1985) — український художник, поет.

В 
 Єрмаков Василій Федорович (1862—1929) — церковний діяч;
 Єрмаков Василь Петрович (1845—1922) — математик, член-кореспондент Петербурзької АН, доктор математичних наук, професор;
 Єрмаков Віктор Іванович ( 1939) — автор збірка оповідань «Полуторка»;
 Єрмаков Володимир Дмитрович — заслужений художник України;
 Єрмаков Віктор Федорович (* 1935) — радянський військовий діяч, генерал армії, командувач Центральної групи військ СРСР. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Єрмаков Віталій Михайлович (* 1992) — український футболіст, захисник «Металіста 1925».

Г 
 Єрмаков Георгій Севастьянович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року;

Є 
 Єрмаков Євген Сергійович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єрмаков Євген Федорович (1868—1914) — київський архітектор;
 Єрмаков Євген Петрович (* 1961) — український підприємець, співвласник АТБ-Маркет.

І 
 Єрмаков Іван
 Єрмаков Іван Дмитрович (1875—1942) — науковець, зокрема досліджував девіантну поведінку;
 Єрмаков Іван Федосович ( 1947) — український державний діяч;

К 
 Єрмаков Костянтин Анатолійович ( 1976) — український спортсмен, чемпіон світу (2012 р.) з сумо;

М 
 Єрмаков Микола Спиридонович (1927—1987) — депутат Верховної Ради Російської РФСР 9—11-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Єрмаков Мстислав Петрович (1875—1960) — командуючий Дунайським флотом (1918 р., за Гетьманату);

О 
 Єрмаков Олександр В'ячеславович (1960—2000) — український художник, громадський діяч.
 Єрмаков Олександр Петрович (1972—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єрмаков Олександр Юхимович (* 1946) — доктор економічних наук, професор.

Р 
 Єрмаков Роман — ударник рок-гурту «Інкунабула»;

С 
 Єрмаков Сергій
 Єрмаков Сергій Іванович (* 1966) — радянський та український футболіст, захисник, дитячий тренер. Майстер спорту СРСР.
 Єрмаков Сергій Миколайович — мер м. Ульяновськ (РФ);
 Єрмаков Сергій Сидорович (* 1950) — український вчений в галузі фізичного виховання та спорту, майстер спорту з волейболу, доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії наук;
 Єрмаков Сергій Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Х 
 Єрмаков Харлампій Васильович (18981-1927) — комдив 1 повстанської дивізії в Вешенському повстанні, повний Георгіївський кавалер.

Ю 
 Єрмаков Юрій
 Єрмаков Юрій Володимирович ( 1970) — український гімнаст, призер Олімпійських ігор;
 Єрмаков Юрій Олександрович — російський футболіст;

Єрмакова 
 Єрмакова Анастасія Миколаївна ( 1983) — російська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська чемпіонка.
 Єрмакова Валентина Олександрівна (1924—2003) — актриса театру і кіно, театральний педагог, народна артистка СРСР.
 Єрмакова Ірина Олександрівна — російська поетеса, перекладач. Лауреат Великої премії «Московський рахунок» (2008, 2015).
 Єрмакова Марина — журналіст суспільно-політичного тижневика Кременчука «Кременчуцький ТелеграфЪ».
 Єрмакова Наталя Петрівна — театрознавець, театральний критик.
 Єрмакова Оксана Вікторівна — українська футболістка та арбітр.
 Єрмакова Оксана Іванівна — російська, колишня естонська, фехтувальниця на шпагах, дворазова олімпійська чемпіонка (2000 та 2004 роки), дворазова чемпіонка світу.
 Єрмакова-Луньова Анна Володимирівна — українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках в довжину, учасниця Олімпійських ігор 2016 року.

 Єрмаков — острів у складі Дунайського біосферного заповідника;
 Єрмакове — село Джанкойського району Автономної Республіки Крим, центр сільської ради;

Примітки 

Російські прізвища